Cinco de Noviembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cinco de Noviembre, Siltepec, Chiapas, 
 Cinco de Noviembre, Motozintla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar